Чорно́бильська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Чорнобиль.

 Чорнобильська вулиця — вулиця в місті Бориспіль Київської області.
 Чорнобильська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Чорнобильська вулиця — вулиця в місті Радомишль Житомирської області.

Вулиці